Ел Ато има више значења:

 Ел Ато (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ато (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ато (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ато (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику